Three Way – comune degli Stati Uniti in Tennessee
 Three Way – comunità non incorporata del Texas

Pagine correlate 
 3-Way